Hölgyválasz, Ránki György 1961-ben bemutatott operettje
 Hölgyválasz, a Zenés TV Színház 1971-ben bemutatott filmje Kalmár András rendezésében
 Hölgyválasz, 1980-ban bemutatott bolgár film Ivan Andonov rendezésében
 Hölgyválasz, televíziós műsor Ernyey Béla vezetésével 1998-tól 2000-ig
 Hölgyválasz, 2004-ben bemutatott amerikai filmvígjáték Peter Chelsom rendezésében

hasonló
 Hölgyválasz – Én táncolnék veled 1996-ban bemutatott japán film Szuo Maszajuki rendezésében